4 Ever — leet-написання англійського слова forever (), у якому графічно обігрується схожість вимови приставки  і цифри 4 ().

Використовується в назвах:

 4ever (альбом) — четвертий студійний альбом російської рок-групи Слот.
  4ever Hilary Duff — друга збірка пісень американської співачки Гіларі Дафф.

Див. також 
 Forever (значения)
 Forever